Улица Кра́сного Курса́нта:
 Улица Красного Курсанта — улица в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Улица Красного Курсанта — улица в Павловске (Санкт-Петербург).

См. также 
 Переулок Красного Курсанта
 Улица Красных Курсантов — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург)
 Бульвар Красных Курсантов — улица в Петергофе (Санкт-Петербург)